Machinek ist der Familienname folgender Personen: 

 Angelika Machinek (1956–2006), deutsche Segelfliegerin
 Robert Machinek (* 1986), österreichischer Handballspieler